De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1960-1963 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus 1960. De zittingsperiode ging in op 20 september 1960 en liep af op 5 juni 1963.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus 1960

KVP (26 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Leo Beaufort
Flip van Campen
Jo Derksen
Jos Gielen
Leonard de Gou
Theo Hooij
Jan Koops
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Jan Maenen
Chris Matser
Pieter Godfried Maria van Meeuwen
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Jan Niers
Otto Frans Antoine Hubert van Nispen tot Pannerden
Louis Regout
Alphons Roebroek
Harmannus Rottinghuis
Nico Schuurmans
Jan Teijssen
Theo Thurlings
Huub van Velthoven
Petrus Johannes Witteman
Jos Zegers

PvdA (23 zetels)
Joris in 't Veld, fractievoorzitter
Jan Broeksz
George Cammelbeeck
Gijs van Hall
Jan Hoogland
Sijtze de Jong
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
Dirk de Loor
Jannis Pieter Mazure
Maarten de Niet
Arie Querido
Bertus de Rijk
Ab de Roos
Ivo Samkalden
Wim Schermerhorn
Tjalling Schorer
Max van der Stoel
Martina Tjeenk Willink
Hein Vos
Coen van der Waerden
Kees van Wingerden
Nancy Zeelenberg

VVD (8 zetels)
Harm van Riel, fractievoorzitter
Daniël Apolonius Delprat
Herman Derk Louwes
Jo Schouwenaar-Franssen
Pieter Gerard van de Vliet
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
Bob de Wilde
Johan Witteveen

ARP (8 zetels)
Wiert Berghuis, fractievoorzitter vanaf 15 november 1960
Hendrik Algra
Isaäc Arend Diepenhorst
Piet Elfferich
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman
Johannes Cornelis Haspels
Jan Schipper
Jetze Tjalma

CHU (8 zetels)
Rommert Pollema, fractievoorzitter
Jochum van Bruggen
Marien Geuze
Johan van Hulst
Franz Lichtenauer
Cor van Mastrigt
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse

CPN (2 zetels)
Annie van Ommeren-Averink, fractievoorzitter
Harm Haken

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus 1960 werden 37 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen II en IV.

Tussentijdse mutaties

1960 
 8 oktober: Herman Derk Louwes (VVD) overleed. Op 8 november dat jaar werd Jan Baas in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 november: Joris in 't Veld werd als fractievoorzitter van PvdA opgevolgd door Hein Vos.

1961 
 20 september: Bertus de Rijk (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Op 7 november dat jaar werd Wim Thomassen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 oktober: Franz Lichtenauer (CHU) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 17 oktober dat jaar werd Hendrik Cornelis Kranenburg in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 19 december: Jan Hoogland (PvdA) nam ontslag om persoonlijke redenen. Op 23 januari 1962 werd Maurits Troostwijk in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1962 
 13 maart: Jan Maenen (KVP) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 2 mei dat jaar werd Antoine Hennekens in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 11 september: Ab de Roos (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 5 februari 1963 werd Edward Brongersma in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1963 
 11 januari: Gerrit Vixseboxse (CHU) overleed. Op 12 februari dat jaar werd Jan Beerekamp in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1960-1963